В чемпионате СССР среди команд мастеров второй лиги 1977 года, приняли участие 128 коллективов, которые были разделены на шесть зон.

Во второй зоне выступали 22 команды с Украины, один коллектив представлял Молдавскую ССР. В рамках первенства определялся чемпион Украинской ССР, которым в этом году стала команда СКА (Одесса).

Итоги первенства 
Турнир проводился с 3 апреля по 27 октября. Было сыграно 506 поединков, в которых забито 1103 голов (в среднем 2,17 за игру). Обладателем приза «Рубиновый кубок», вручаемый самой результативной команде, стали одесские армейцы, забившие 85 мячей.

Турнирная таблица

Матчи

Лучшие бомбардиры

Источники 

 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.

Ссылки 
 1977. Вторая лига. 2 зона